Киргизия принимала участие в летних Азиатских играх 2014 года в Инчхоне (Республика Корея).

Медалисты

Примечания 

2014
Спорт в Киргизии в 2014 году